Darryl Bootland (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Cet ailier droit a été choisi en  de la draft 2000 par l'Avalanche du Colorado avant de rejoindre l'équipe des Griffins de Grand Rapids de la Ligue américaine de hockey.

Il évolue parfois avec l'équipe des Red Wings de Détroit de la Ligue nationale de hockey. Souvent pénalisé, il est considéré comme un joueur très agressif.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 ||Crushers d'Orangeville ||OHA-B ||44 ||22 ||26 ||48 ||177 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Colts de Barrie || LHO || 38|| 18|| 11|| 29|| 89||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||  St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 28|| 12|| 6|| 18|| 80||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 65|| 24|| 30|| 54|| 166||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 56|| 32|| 33|| 65|| 136|| 11|| 3|| 1|| 4|| 20
|-
|2001-2002 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 61|| 41|| 56|| 97|| 137|| 15|| 8|| 10|| 18|| 50
|-
|2002-2003 || Storm de Toledo || ECHL || 54|| 17|| 19|| 36|| 322||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003|| Griffins de Grand Rapids || LAH|| 16|| 1|| 4|| 5|| 41|| 15|| 3|| 2|| 5|| 46
|-
|2003-2004|| Griffins de Grand Rapids || LAH|| 54|| 12|| 2|| 14|| 175|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2003-2004|| Red Wings de Détroit || LNH|| 22|| 1|| 1|| 2|| 74||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005|| Griffins de Grand Rapids || LAH|| 78|| 14|| 20|| 34|| 336||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006|| Griffins de Grand Rapids || LAH|| 77|| 27|| 29|| 56|| 390|| 16|| 5|| 7|| 12|| 50
|-
|2006-2007|| Griffins de Grand Rapids || LAH|| 68|| 18|| 13|| 31|| 222|| 6|| 1|| 0|| 1|| 32
|-
|2006-2007|| Red Wings de Détroit || LNH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 9||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH|| 28|| 2|| 8|| 10|| 93||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Pirates de Portland || LAH|| 35|| 2|| 5|| 7|| 132||5|| 0|| 0|| 0|| 13
|-
|2007-2008|| Islanders de New York || LNH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Moose du Manitoba || LAH|| 14|| 5|| 4|| 9|| 42||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL|| 14|| 4|| 8|| 12|| 89||14 ||4 ||6 ||10 ||62
|-
|2009-2010 ||Wings de Kalamazoo ||ECHL ||25 ||10 ||9 ||19 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Moose du Manitoba ||LAH ||12 ||1 ||1 ||2 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Vienna Capitals || EBEL || 4|| 1|| 2|| 3|| 6|| 12|| 5|| 0|| 5|| 22
|-
|2010-2011 ||Jackalopes d'Odessa ||LCH ||56 ||13 ||10 ||23 ||161 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo ||ECHL ||67 ||25 ||28 ||53 ||170 || 14|| 4|| 4|| 8|| 16
|-
|2012-2013 || Americans d'Allen|| LCH ||55 ||22 ||29 ||51 ||135 ||18 ||4 ||8 ||12 ||60
|-
|2013-2014 || Americans d'Allen || LCH || 45|| 18|| 16|| 34|| 145|| 17|| 7|| 4|| 11|| 21
|-
|2014-2015 || Eagles du Colorado ||ECHL || 41 || 17 || 10 || 27 || 252 || 6 || 2 || 2 || 4 || 15
|-
|2015-2016 || Eagles du Colorado ||ECHL || 66 || 15 || 27 || 42 || 259 || 6 || 2 || 1 || 3 || 26
|-
|2016-2017 || Eagles du Colorado ||ECHL || 55 || 10 || 12 || 22 || 229 || 18 || 1 || 0 || 1 || 30
|-
|2017-2018 || Solar Bears d'Orlando ||ECHL || 21 || 3 || 5 || 8 || 95 || - || - || - || - || -

| 32 || 1 || 2 || 3 || 85 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en novembre 1981
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Jackalopes d'Odessa
Joueur des Vienna Capitals
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)